Jens Lehmann peut désigner :
 Jens Lehmann (1967-), cycliste allemand ;
 Jens Lehmann (1969-), footballeur allemand.